Le Saint-Sépulcre peut désigner :
 le Saint-Sépulcre qui est le tombeau du Christ, dans l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem ;

 plusieurs édifices religieux dédiés au Saint-Sépulcre :
 l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem ;
 l'église du Saint-Sépulcre d'Abbeville ;
 l'église du Saint-Sépulcre d'Angers ;
 l'église du Saint-Sépulcre de Villeneuve (Aveyron) ;
 la chapelle du Saint-Sépulcre de Beaumont-du-Ventoux ;
 la Chapelle du Saint-Sépulcre de Belpech ;
 la chapelle du Saint-Sépulcre de Nice ;
 la chapelle du Saint-Sépulcre de Saint-Restitut ;
 la collégiale du Saint-Sépulcre de Caen ;

 le saint sépulcre monumental, un type de monument mettant en scène le Christ mort.

 plusieurs toponymes :
 La Chapelle-Saint-Sépulcre, commune française du Loiret, dans la région Centre ;
 Neuvy-Saint-Sépulchre, commune française de l'Indre, dans la région Centre ;
 Villacerf, actuel nom du fief et du village de Saint-Sépulcre à partir de 1763, du département de l'Aube ;
 Villers-Saint-Sépulcre, commune française de l'Oise, en Picardie.

 plusieurs titres ou ordres :
 l'ordre canonial régulier du Saint-Sépulcre, ordre religieux actif entre 1099 et 1489 ;
 les chanoinesses régulières du Saint-Sépulcre, un ordre religieux de chanoinesses créé en 1620 ;
 Avoué du Saint-Sépulcre, le titre de Godefroy de Bouillon au trône de Jérusalem ;
 l’ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, un ordre de chevalerie pontifical.

Voir aussi 
 Tombeau de Jésus